Partit Radical (Itàlia), partit polític italià actiu entre 1955 i 1989, quan canvià el nom pel de Partit Radical Transnacional
 Partit Radical Democràtic de Suïssa, partit polític de Suïssa 
 Partit Radical d'Esquerra, partit polític francès d'esquerres fundat l'any 1901
 Partit Radical Liberal, partit polític luxemburguès que va actuar entre el 1932 i el 1945 
 Partit Radical Serbi, partit polític nacionalista de Sèrbia format en 1991 
 Partit Radical Socialista (Luxemburg), partit polític actiu entre 1925 i 1932
 Partit Radical Transnacional o Partit Radical No-violent Transnacional i Transpartit, alhora formació política i ONG de caràcter internacional
 Partit Blanc Radical, partit polític de l'Uruguai creat el 1925
 Partit Republicà Radical i Radical-Socialista
 Partit Popular Radical partit polític de Noruega refundat el 1921
 Radikale Venstre (Esquerra Radical), partit polític danès que abans havia estat conegut com a Det Radikale Venstre (L'Esquerra Radical)
 Unió Cívica Radical, partit polític de l'Argentina de tendència socialdemòcrata
 Espanya:
 Partit Radical (Demòcrata-Radical), formació política espanyola de l'últim terç del segle XIX
 Partit Radical Autònom de les Comarques Tarragonines, partit polític fundat a Reus el 1932
 Partit Radical Demòcrata, partit polític de la Segona República Espanyola d'ideologia republicana i radical 
 Partit Radical Socialista Independent, partit polític espanyol d'ideologia republicana d'esquerres de breu existència durant la Segona República 
 Partit Popular Radical d'Ordre de Catalunya, partit polític fundat el 1931 
 Partit Republicà Radical, partit polític espanyol fundat per Alejandro Lerroux el 1908 
 Partit Radical Autònom de les Comarques Tarragonines o Partit Republicà Radical Autonomista, organització del Partit Republicà Radical a Tarragona 
 Partit Republicà Radical Socialista, partit polític creat el 1929 escindit del Partit Republicà Radical
 Partit Republicà Radical Socialista de Catalunya, partit polític fundat al maig del 1932 a Barcelona